Bicep ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Jacob Bicep (* 1965), französischer Politiker (EELV)

Bicep steht außerdem für:
 Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization, CMB-Experiment am Südpol
 Bicep (Duo), Produzenten-Duo aus Nordirland

Abkürzung